Georg Ernst Tatter ist der Name folgender Personen:

* Georg Ernst Tatter (Hofgärtner) (1689–1755), deutscher Hofgärtner
 Georg Ernst Tatter (Diplomat) (1757–1805), deutscher Diplomat